Antonio Molina (Màlaga, 9 de març de 1928 – Madrid, 18 de març de 1992), actor i cantant espanyol 
 Antonio Molina Canet (Xàbia, 4 de gener de 1991), ciclista valencià

Altres:
 José Antonio Molina Rosito (Tegucigalpa, 28 de febrer de 1926 - 23 de setembre de 2012) botànic hondureny
 César Antonio Molina Sánchez (La Corunya, 1952) escriptor, periodista i Ministre de Cultura espanyol

Hom troba també Antonio Molino:
 Antonio Molino Rojo (Venta de Baños, 14 de setembre de 1926 - Barcelona, 2 de novembre de 2011), actor i director espanyol
 Antonio Molino (segle XVI), poeta venecià